MHV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mojave (California) (Stati Uniti)